In onderstaand overzicht wordt het oeuvre van Eyvind Alnæs weergegeven.

Het manuscript van de Kantate zonder verdere duiding of datering bevindt zich in het archief van de Staatsbibliotheek van Noorwegen te Oslo.  Of het werk ooit is uitgevoerd, is onbekend; er zijn ook geen opnamen bekend (gegevens 2020). Hij gebruikte een tekst van Elias Kræmmer, een pseudoniem van Anthon B. Nilsen, een gefortuneerd handelaar uit Drammen, die in zijn vrije tijd literatuur bedreef.

 
Alnæs